Jimena de Pamplona o Ximena de Pamplona puede referirse a cualquiera de las siguientes mujeres:

 Jimena de Asturias (c. 848-912), reina consorte de Asturias, por su matrimonio con Alfonso III, y madre de los reyes García I, Ordoño II y Fruela II de León.
 Jimena Fernández (c.970-c.1045), reina consorte de Pamplona y condesa consorte de Aragón por su matrimonio con el rey García Sánchez II.